Fort de Beauregard, fortification française de Besançon ;
 Fort de Beauregard, fortification française de Fénay et Longvic.